Treblinka  bezeichnet:
 das Vernichtungslager Treblinka (auch Treblinka II genannt)
 das Arbeitslager Treblinka (auch Treblinka I genannt)
 Treblinka (Band), eine schwedische Metal-Band
 Treblinka (Skulptur), eine Skulptur von Wadim Abramowitsch Sidur in Berlin-Charlottenburg

Treblinka ist der Name eines Ortes in Polen:
 Treblinka (Ortschaft), Ortschaft der Landgemeinde Małkinia Górna in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Aufstand von Treblinka am 2. August 1943